Ла-Пуэбла-де-Ихар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Мартин. Занимает площадь 63 км². Население — 1006 человек (на 2010 год). Расстояние — 70 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля